Il doppio del torneo di tennis Taipei Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kelly Jones e Todd Woodbridge che hanno battuto in finale Mark Kratzmann e Jason Stoltenberg 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mark Kratzmann /  Jason Stoltenberg (finale)
 Kelly Jones /  Todd Woodbridge (Campioni)

 Kevin Curren /  Gary Muller (primo turno)
 Neil Broad /  Stefan Kruger (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taipei Challenger 1991